

Chronologiczna lista

Linki zewnętrzne 
 Angola w serwisie rulers.org